sativa (lat. für kultiviert, gezüchtet) ist Namensbestandteil folgender Pflanzen:
 Cannabis sativa, umgangssprachlich oft auch nur Sativa genannt
 Castanea sativa (Edelkastanie)
 Eruca sativa (Garten-Senfrauke, Handelsname: Rucola)
 Lactuca sativa (Gartensalat)
 Medicago sativa (Luzerne)
 Pastinaca sativa (Pastinake)
 Vicia sativa (Futterwicke)

Sativa ist der Nachname folgender Personen:
 Jenna Sativa (* 1992), US-amerikanische Pornodarstellerin und Erotikmodel

Siehe auch:
 Sativum
 Sativum (Begriffsklärung)
 Sativus